Ilosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ilosaari (ö i Södra Karelen), 
 Ilosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Ilosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Ilosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,03, long 29,50), 
 Ilosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,85, long 30,10), 
 Ilosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,35, long 30,02), 
 Ilosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,55, long 29,14), 
 Ilosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,64, long 30,21), 

Robotskapade Finlandförgreningar